Palazzo Buonvisi – palazzo di Bagni di Lucca
Palazzo Buonvisi – palazzo di Lucca